Razzaq steht für:

 Ar-Razzāq (der Versorger), einer der 99 Namen Allahs, siehe Gottes schöne Namen

Razzaq oder Razzak ist der Familienname folgender Personen:

 A. Abdul Razzak (* 1932), irakischer Leichtathlet
 Abd ar-Razzaq an-Naif (1933–1978), irakischer Politiker
 Abd-ar-Razzagh Samarghandi (1413–1482), persischer Historiker
 ʿAbd ar-Razzāq as-Sanʿānī (ʿAbd ar-Razzāq ibn Hammām ibn Nafi as-Sanʿānī; 744–827), jemenitischer Hadith-Gelehrter
 Abdur Razzaq (Politiker) (1942–2011), bangladeschischer Politiker
 Aminath Nabeeha Abdul Razzaq (* 1999), maledivische Badmintonspielerin
 Arif Abd ar-Razzaq (1921–2007), irakischer General und Politiker
 Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq (* 1999), maledivische Badmintonspielerin
 Haidar Abdul-Razzaq (1982–2022), irakischer Fußballspieler
 Mohamed Abdul Razzak (* 1933), irakischer Leichtathlet
 Muhammad Abdul Razzaq, pakistanischer Hockeyspieler
 Umar Abd ar-Razzaq (* 1958), palästinensischer Ökonom und Politiker (Hamas)

Siehe auch:
 Dana Hussein Abdulrazak (* 1986), irakische Leichtathletin